La estación Vélez Sarsfield forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Esta estación es operada por las líneas 34, 99, 166 y 172. Fue inaugurada el 31 de mayo del 2011. Está ubicada en el cruce con la desembocadura de la Avenida Álvarez Jonte, con dos andenes laterales enfrentados a la Plazoleta Yugoslavia.

Características 

Se accede a cada plataforma mediante una rampa. Los andenes incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Ambas paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación. 

A diferencia de la mayoría de las estaciones, Vélez Sarsfield está cerrada a medias hacia la calle, como parte de la frustrada idea de incluir molinetes y puertas de andén. Además, las plataformas no se encuentran en medio de la avenida, sino empotradas a la vereda.

Colectivos 
Esta estación es operada por las líneas

Denominación 

Debe su nombre al estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield, ubicado al lado de la estación.

Galería de imágenes

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús

Véase también 

Colectivo (Argentina)
Liniers (Buenos Aires)

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Epónimos de Dalmacio Vélez Sársfield
Liniers (Buenos Aires)